Isaac ibn Barun, grammairien hébraïque andalou
 Katarina Barun (née en 1983), joueuse de volley-ball croate
 Marko Barun (né en 1978), footballeur slovène